Breza est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
 Breza, une ville et une municipalité située dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Bulgarie
 Breza, une localité située dans l'obchtina de Roudozem, oblast de Smolyan ;
en Croatie
 Breza, une localité située dans la municipalité de Bjelovar, comitat de Bjelovar-Bilogora ;
 Breza, une localité située dans la municipalité de Klana, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
au Monténégro
 Breza, un village situé dans la municipalité de Kolašin ;
en Serbie
 Breza, un village situé dans la municipalité de Sjenica, district de Zlatibor.
en Slovaquie
 Breza un village situé dans le district de Námestovo ;
en Slovénie
 Breza, une localité située dans la commune de Trebnje.

Voir aussi 

 Breze